

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Damien Savatier (1958-), pilote de port, régatiste, responsable de club nautique ;
  Elisabeth Janvier, épouse Savatier (1932-1991), traductrice, écrivaine & dramaturge ; 
 Henri Savatier (1855-1952), intellectuel français ;
 Jacques Savatier (1952-), homme politique français ;
 Jean Savatier (1922-2015), universitaire français ; 
 Ludovic Savatier (1830-1891), médecin militaire, botaniste et explorateur français ;
 Paul Savatier (1931-2018), comédien, romancier et scénariste pour la télévision français ;
 Pierre Savatier (1954-), artiste contemporain, photographe ;
 Pierre-François Savatier-Laroche (1804-1879), homme politique et un écrivain français ;
 René Savatier (1892-1984), universitaire français ; 

Homonymie
Homonymie de patronyme